Le sigle SONEL peut désigner :

 le Système d’Observation du Niveau des Eaux Littorales, de suivi du niveau de la mer, en France,

 l'ancienne Société Nationale d’Électricité (SONEL) du Cameroun, devenue AES-SONEL puis Enéo, connue pour son parrainage d'une équipe de volley-ball.

Sigle de 5 caractères